Барбера-де-ла-Конка (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Конка-де-Барбера. Занимает площадь 26,60 км². Население — 537 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 El castillo de Barberà

Муниципалитеты Таррагоны